Ameiurus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque 1820. Ameiurus ingår i familjen Ictaluridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Ameiurus